Dansville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dansville (Michigan)
Dansville (New York)